Großmeisterpalast ist der Name von Palästen:
 Großmeisterpalast (Rhodos), Griechenland
 Großmeisterpalast (Valletta), Malta